BYV steht für:
 Beira Lake Sea Plane Base (IATA-Code), Seeflugbasis von Colombo, Sri Lanka

byv steht für:
 Medumba (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

Abkürzung